Bruno Leone Camacho da Silva (Ivaipora, 1985. október 28. –) brazil labdarúgó, jelenleg az União Agrícola Barbarense Futebol Clube játékosa.

Sikerei, díjai 

 Lierse SK:
Belga labdarúgó-bajnokság (másodosztály): 2009–10

Források
 Bruno Camacho oldala a transfermarkt.com-on

 
Brazil labdarúgók
1985-ben született személyek
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek